The Happiest Girl in the World steht für:

 The Happiest Girl in the World (Film), rumänischer Film von Radu Jude (2009)
 The Happiest Girl in the World (Musical), Broadway-Musical (1961)